Эрнст Теодо́р Амадей Го́фман (; ) — немецкий писатель-романтик, сказочник, композитор, художник, юрист.

Из преклонения перед Вольфгангом Амадеем Моцартом в 1805 году сменил имя «Вильгельм» на «Амадей» (Amadeus). Заметки о музыке публиковал под именем Иоганн Крайслер ().

Биография 
Отец — прусский адвокат Кристоф Людвиг Гофман (1736—1797), мать — Луиза Альбертина Дёрфер (1748—1796). Когда мальчику было три года, его родители разошлись, и он воспитывался в доме бабушки по материнской линии под влиянием своего дяди-юриста Отто Вильгельма Дёрфера, человека умного и талантливого, склонного к фантастике и мистике. Гофман рано продемонстрировал способности к музыке и рисованию. Но, не без влияния дяди, Гофман выбрал себе стезю юриспруденции, из которой всю свою последующую жизнь пытался вырваться и зарабатывать искусством.

В 1800 году Гофман прекрасно окончил курс юридических наук в Кёнигсбергском университете и связал свою жизнь с государственной службой. В этом же году он покинул Кёнигсберг и до 1807 года работал в разных чинах, в свободное время занимаясь музыкой и рисованием.

Все попытки Гофмана зарабатывать на жизнь искусством приводили к бедности и бедствиям. Лишь после 1813 года дела его пошли лучше после получения небольшого наследства. Место капельмейстера в Дрездене ненадолго удовлетворило его профессиональные амбиции; после 1815 он потерял это место и принуждён был снова поступить на ненавистную службу, уже в Берлине. Однако новое место давало и заработок, и оставляло много времени для творчества.

Чувствуя отвращение к мещанским «чайным» обществам, Гофман проводил большую часть вечеров, а иногда и часть ночи, в винном погребке. Расстроив себе вином и бессонницей нервы, Гофман приходил домой и садился писать; ужасы, создаваемые его воображением, иногда приводили в страх его самого. А в узаконенный час Гофман уже сидел на службе и усердно работал.

Особенность гофмановской фантастики в том, что человеческий и надчеловеческий миры сближены и оказываются одновременно существующими сторонами одной и той же жизни. Реальное стыкуется со сверхреальным, время предполагает переход во вневременное. Так, повесть «Золотой горшок» — на первый взгляд, банальная история взаимоотношений студента Ансельма с семьёй ректора Паульмана. Земля, погруженная в суету сует, не ведает сущности явлений: в Линдгорсте люди видят архивариуса, а не мага, в торговке не угадывают ведьмы, а в яблоках — ее «милых» деток. У Гофмана присутствует не только мифологизированная реальность, но и вневременность, запечатленная в мифе. Такова вставная новелла о фосфоре и лилии — о разрыве природы и человечества, духа и материи и проистекшей от этого борьбы светлых и темных сил.

В свою пору немецкая критика была невысокого мнения о Гофмане; там предпочитали романтизм глубокомысленный и серьёзный, без примеси сарказма и сатиры. Гораздо популярнее Гофман был в других странах Европы и в Северной Америке; в России Белинский назвал его «одним из величайших немецких поэтов, живописцем внутреннего мира», а Достоевский перечитал всего Гофмана по-русски и на языке оригинала.

В возрасте 46 лет Гофман был окончательно истощён своим образом жизни; но и на смертном одре он сохранил силу воображения и остроумие. Умер он в Берлине, похоронен на  в районе Кройцберг.

Обстоятельства биографии Гофмана обыграны в опере Жака Оффенбаха «Сказки Гофмана» и поэме Миколы Бажана «Ночь Гофмана».

Хронология жизни и творчества

Гофман и романтизм 
Как художник и мыслитель Гофман преемственно связан с йенскими романтиками, с их пониманием искусства как единственно возможного источника преобразования мира. Гофман развивает многие идеи Ф. Шлегеля и Новалиса, например учение об универсальности искусства, концепцию романтической иронии и синтеза искусств. Музыкант и композитор, художник-декоратор и мастер графического рисунка, писатель Гофман близок к практическому осуществлению идеи синтеза искусств.

Творчество Гофмана в развитии немецкого романтизма представляет собой этап более обострённого и трагического осмысления действительности, отказа от ряда иллюзий йенских романтиков, пересмотра соотношения между идеалом и действительностью. В. Соловьёв так охарактеризовал творчество Гофмана:
Существенный характер поэзии Гофмана… состоит в постоянной внутренней связи и взаимном проникновении фантастического и реального элементов, причем фантастические образы, несмотря на всю свою причудливость, являются не как привидения из иного, чуждого мира, а как другая сторона той же самой действительности, того же самого реального мира, в котором действуют и страдают живые лица, выводимые поэтом. …В фантастических рассказах Гофмана все лица живут двойною жизнью, попеременно выступая то в фантастическом, то в реальном мире. Вследствие этого они или, лучше сказать, поэт — через них — чувствует себя свободным, не привязанным исключительно ни к той, ни к другой области.

Герой Гофмана старается вырваться из оков окружающего его мира посредством иронии, но, понимая бессилие романтического противостояния реальной жизни, писатель сам посмеивается над своим героем. Романтическая ирония у Гофмана меняет своё направление, она, в отличие от йенцев, никогда не создаёт иллюзии абсолютной свободы. Гофман сосредоточивает пристальное внимание на личности художника, считая, что он более всех свободен от корыстных побуждений и мелочных забот. По наблюдению Н. Я. Берковского:

Гофман делает очень важное для тогдашней литературы открытие: страшный мир отлично уживается с бидермейером, с добряками стиля бидермейер. В чреве бидермейера обитают преступления, суды, следствия, четвертования и повешения. Самому Гофману как художнику более всего удавалось изображение страшного мира, когда практиковалось оно в его переплетенности с обыденной гражданской жизнью. Когда же Гофман писал страшное как некий жанр, в себе самом закрытый, когда он преподносил его вытяжками, чёрными экстрактами, как во многих из своих «Ночных рассказов» — «Игнац Деннер», например, — то он терпел несомненную неудачу. Чтобы впечатлять, страшное нуждалось в обыденной основе, в гарантиях реальности, иначе оно только раздражало воображение и ум.

Библиография 
 Сборник новелл «Фантазии в манере Калло» () (1814):
 «Жак Калло» ()
 «Кавалер Глюк» ()
 «Крейслериана (I)» ():
 Музыкальные страдания капельмейстера Иоганнеса Крейслера; Ombra adorata; Мысли о высоком значении музыки; Инструментальная музыка Бетховена; Крайне бессвязные мысли; Совершенный машинист
 «Дон Жуан» ()
 «Известие о дальнейших судьбах собаки Берганца» ()
 «Магнетизер» ()
 «Золотой горшок» ()
 «Приключение в ночь под Новый год» ()
 «Крейслериана (II)» ():
 Письмо барона Вальборна капельмейстеру Крейслеру; Письмо капельмейстера Крейслера барону Вальборну; Музыкально-поэтический клуб Крейслера; Сведения об одном образованном молодом человеке; Враг музыки; Об одном изречении Саккини и так называемых музыкальных эффектах; Аттестат Иоганнеса Крейслера
 Пьеса-сказка «Принцесса Бландина» () (1814)
 Роман «Эликсиры сатаны» () (1815)
 Повесть-сказка «Щелкунчик и Мышиный король» () (1816)
 Сборник новелл «Ночные этюды» () (1817):
 «Песочный Человек» ()
 «Обет» ()
 «Игнац Деннер» ()
 «Церковь иезуитов в Г.» ()
 «Майорат» ()
 «Пустой дом» ()
 «Sanctus» ()
 «Каменное сердце» ()
 Эссе «Необыкновенные страдания директора театра» () (1818)
 Повесть-сказка «Крошка Цахес, по прозванию Циннобер» () (1819)
 Повесть-сказка «Принцесса Брамбилла» () (1820)
 Сборник новелл «Серапионовы братья» () (1819-21):
 «Отшельник Серапион» ()
 «Советник Креспель» ()
 «Фермата» ()
 «Поэт и композитор» ()
 «Эпизод из жизни трех друзей» ()
 «Артурова зала» ()
 «Фалунские рудники» ()
 «Щелкунчик и Мышиный король» ()
 «Состязание певцов» ()
 «История с привидением» ()
 «Автоматы» ()
 «Дож и догаресса» ()
 «Старая и новая духовная музыка» ()
 «Майстер Мартин-бочар и его подмастерья» ()
 «Неизвестное дитя» ()
 «Сведения из жизни известного лица» ()
 «Выбор невесты» ()
 «Зловещий гость» ()
 «Мадемуазель де Скюдери» ()
 «Счастье игрока» ()
 «Барон фон Б.» ()
 «Синьор Формика» ()
 «Захариас Вернер» ()
 «Видения» ()
 «Взаимозависимость событий» ()
 «Вампиризм» ()
 «Эстетическое чаепитие» ()
 «Королевская невеста» ()
 Роман «Житейские воззрения кота Мурра» () (1819-21)
 Роман «Повелитель блох» () (1822)
 Поздние новеллы (1819—1822):
 «Хайматохаре» ()
 «Маркиза де ла Пивардьер» ()
 «Двойники» ()
 «Разбойники» ()
 «Ошибки» ()
 «Тайны» ()
 «Огненный дух» ()
 «Datura fastuosa» ()
 «Мастер Иоганн Вахт» ()
 «Враг» ()
 «Выздоровление» ()
 «Угловое окно» ()

На русском языке 

 
 
  (под общей редакцией П. С. Когана. С портретом автора. Перевод с немецкого под редакцией З. А. Вершининой)

Основные музыкальные произведения 
 зингшпиль «Веселые музыканты» () (либретто: Клеменс Брентано) (1804)
 музыка к трагедии Захариаса Вернера «Крест на Балтийском море» () (1805)
 сонаты для фортепиано: «A-Dur, f-moll, F-Dur, f-moll, cis-moll» (1805—1808)
 балет «Арлекин» () (1808)
 церковная симфония «Miserere B-Moll-Sinfonie Es-Dur» (1809)
 «Большое трио для фортепиано, скрипки и виолончели» () (1809)
 мелодрама «Дирна. Индийская мелодрама в 3-х актах» () (либретто: Юлиус фон Зоден) (1809)
 опера «Аврора» () (либретто: Франц фон Хольбайн) (1812)
 опера «Ундина» () (либретто: Фридрих де ла Мотт Фуке) (1816)

Балеты, оперы и фортепианное сочинение по произведениям Э. Т. А. Гофмана 
 Фантазии для фортепиано «Fantasiestücke» и «Крейслериана» Роберта Шумана по мотивам сборника новелл Э. Гофмана «Фантазии в манере Калло» (1837—1838).
 Комическая опера Адольфа Адана «Нюрнбергская кукла» () (первая постановка в 1852 году).
 «Коппелия» («Коппелия, или Красавица с голубыми глазами», ) — комический балет французского композитора Лео Делиба. Либретто написано по новелле Э. Гофмана «Песочный человек» Ш. Нюитером (Charles Nuitter) и балетмейстером спектакля А. Сен-Леоном (первая постановка в 1870 году).
 Оперетта Жака Оффенбаха и В. Сорду «Король Морковь» () (первая постановка в 1872 году).
 Опера Жака Оффенбаха «Сказки Гофмана» (первая постановка в 1881 году).
 Комическая опера А. Томпсона и Э. Соломона «Пепита» («Пепита; или Девочка со стеклянными глазами», ) (первая постановка в 1886 году).
 Балет П. И. Чайковского «Щелкунчик» (первая постановка в 1892 году).
 Комическая опера Эдмона Одрана и М. Ордонню «Кукла» () (первая постановка в 1896 году).
 Опера Ферруччо Бузони «Выбор невесты» () (первая постановка в 1905 году).
 Опера Вальтера Браунфельса «Принцесса Бамбрилла» () (первая постановка в 1909 году).
 Опера Пауля Хиндемита «Кардильяк» () (первая постановка в 1926 году).
 Балет С. М. Слонимского «Волшебный орех» (первая постановка в 2005 году).
 Мюзикл Гила Мемерта «Скюдери» () (первая постановка в 2009 году).

Экранизации 
 Коппелия: Живая кукла (), 1900 год
 И без покоя странствовать ты будешь… (). 1915 год
 Сказки Гофмана (), 1916 год
 Песня ведьмы (), 1919 год
 Кукла (), 1919 год
 Сказки Гофмана (), 1923 год
 Потерянная туфелька (), 1923 год
 Фантазия (мультфильм, 1940) ()
 Смертельные сны (), 1950 год
 Сказки Гофмана (), 1951 год
 Фрейлен фон Скюдери (), 1955 год
 Зачарованный Щелкунчик (), 1961 год
 Фантастический мир доктора Коппелиуса (), 1966 год
 Щелкунчик (), 1967 год
 Энциклопедия смеха, 1969 год
 Кардильяк (), 1969 год
 Сказка о твердом орехе (мультфильм, 1971)
 Эликсиры дьявола (), 1973 год
 Щелкунчик (мультфильм, 1973)
 Эликсиры дьявола (), 1976 год
 Орех Кракатук, 1977 год
 Фантазия Щелкунчика (мультфильм, 1979) (, )
 Щелкунчик (), 1982 год
 Ошибка старого волшебника (Заколдованный Циннобер) (), 1983 год
 Щелкунчик (), 1986 год
 Заботливые мишки: Щелкунчик (мультфильм, 1988) ()
 Принц Щелкунчик (мультфильм, 1990) ()
 Песочный Человек (мультфильм, 1991) ()
 Щелкунчик (мультфильм, 1991) ()
 Щелкунчик (), 1993 год
 Балерина, 1993 год
 Щелкунчик (мультфильм, 1995) ()
 Эликсир (мультфильм, 1995 год)
 Щелкунчик — принц орехов (мультфильм, 1999) ()
 Щелкунчик и Мышиный король (мультфильм, 1999)
 Песочный Человек (), 2000 год
 Барби и Щелкунчик (мультфильм, 2001) ()
 Волшебное Рождество у Микки (мультфильм, 2001) ()
 Щелкунчик (мультфильм, 2004)
 Том и Джерри: История о Щелкунчике (мультфильм, 2007) ()
 Секрет Щелкунчика (), 2007 год
 Наша Маша и волшебный орех (мультфильм, 2009)
 Цахес (), 2010 год
 Щелкунчик и Крысиный Король (), 2010 год
 Щелкунчик (), 2013 год
 Волшебное королевство Щелкунчика (мультфильм, 2015) (, )
 Проклятие Клары: Рождественская История (мультфильм, 2015) ()
 Щелкунчик и Мышиный король (), 2015 год
 Гофманиада (мультфильм, 2018)
 Щелкунчик и четыре королевства (), 2018 год
 Щелкунчик и волшебная флейта (мультфильм, 2022)

В астрономии 
В честь героини произведения Гофмана «Принцесса Брамбилла» назван астероид (640) Брамбилла, открытый в 1907 году.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 Луков Вл. А. Гофман Эрнст Теодор Амадей  // Электронная энциклопедия «Мир Шекспира» [2010].
 Каталог AV музыкальных произведений Э. Т. А. Гофмана 
 Портал Э. Т. А. Гофмана на сайте Берлинской государственной библиотеки

 
Детские писатели по алфавиту
Детские писатели Германии
Сказочники
Писатели Германии XIX века
Немецкие писатели
Художники Германии XIX века
Графики Германии
Художники-карикатуристы Германии
Писатели романтизма
Композиторы-романтики
Выпускники Кёнигсбергского университета
Похороненные на Третьем кладбище Иерусалимской и Новой церквей